Golzow est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes du Land de Brandebourg (Allemagne) :
 Golzow (Märkisch-Pays de l'Oder), arrondissement de Märkisch-Pays de l'Oder.
 Golzow (Mittelmark), arrondissement de Potsdam-Mittelmark.
 Golzow, commune ayant rejoint Chorin, arrondissement de Barnim.
 Golczew, autrefois Golzow (Schildberg) dans l'arrondissement de Soldin, aujourd'hui quartier de Myślibórz, voïvodie de Poméranie occidentale.

Voir aussi 
Die Kinder von Golzow, film documentaire sur Golzow (Märkisch-Pays de l'Oder).

Homonymie d'arrondissements